The Valley hace referencia a varios artículos:

Lugares
 The Valley (Anguila), capital del archipiélago de Anguila;
 The Valley (estadio), del equipo de fútbol inglés Charlton Athletic;
 Denominación común de varios valles en Estados Unidos como el Valle de San Fernando, en California;

Además
The Valley of Decision, película de 1916.